Apollo 3 — юношеская рок-группа из Германии, образованная в 2006 году. Известность к ребятам пришла после выхода фильма «Die Vorstadtkrokodile» («Крокодилы пригорода» или «Деревенские крокодилы»), к которому они исполнили заглавный саундтрек «Superhelden».

История группы 
В составе группы три человека: вокалист Генри Хорн (25.06.1997), гитарист Дарио Флик (05.01.1997) и вокалист (рэп) Марвин Шлатер (25.08.1996). Участники группы родились в Кёльне. Марвин и Дарио знакомы с детского сада. Втроем они играют с девяти лет. Когда им было десять, классный руководитель обратил внимание на их группу и предложил связаться с автором песен и музыкальным продюсером Нико Флоссом (). В 2009 году они выпустили дебютный одноименный альбом «Apollo 3». Альбом был выпущен под лейблом Sony Music Entertainment и включал в себя среди прочего песню «Супергерой» («Superhelden»), который был одним из саундтреков к фильму «Деревенские крокодилы»/«Крокодилы пригорода» («Vorstadtkrokodile»).

Название группы было придумано в тот вечер, когда участники группы увидели фильм «Аполлон 13». И поскольку их было трое, они просто заменили число 13 на 3 .

Весной 2009 года они выпустили два сингла на песни «Superhelden» & «Startschuss» одноимённый альбом «Apollo 3».

В 2010 году снялись в фильме «Чёртовы футболисты».

27 сентября 2013 года вышел альбом "Feier dein leben".

Дискография

Альбомы 
 Apollo 3 (2009)
 2010 (2010)
 Feier dein leben (2013)

Синглы 
 Superhelden (2010)
 Startschuss (2009)
 Chaos (2010)
 Unverwundbar (2010)
 Überflieger (2011)
 Wir sehn uns dann am Meer (2013)
 Feier Dein Leben (2013)
 Diabolisch

Клипы 
 Superhelden
 Startschuss
 Chaos
 Wir sehn uns dann am Meer
 Feier Dein Leben

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Apollo 3 на kids'music

Рок-группы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году